Ellikon kan avse
 Ellikon an der Thur, ort och kommun i kantonen Zürich, Schweiz
 Ellikon am Rhein, by i kommunen Marthalen, kantonen Zürich, Schweiz